Cette page situe les personnages de la série Fanboy et Chum Chum.

Les personnages principaux

Fanboy
Fanboy est le premier personnage dans l'histoire de la série. Il est toujours vêtu d'une cape violette, d'une tenue verte, et de baskets blanches.

Fanboy est aussi grand qu'il est débile : il fait beaucoup de gaffes et de bêtises, et n'a pas réussi un seul examen de sa vie. Il possède une prothèse oculaire depuis que Chum Chum lui a mis le doigt dans l'œil droite.

Chum Chum
Chum Chum est le meilleur ami de Fanboy. Contrairement à son compagnon, il est petit et tout rond. 

Il est plus attentif et sérieux que Fanboy, mais il est un peu débile aussi.

Kyle Bloodworth
Kyle Bloodworth-Thomason est un apprenti sorcier renvoyé de l'école des sorciers pour avoir changé son prof en flan aux framboises. Depuis, il est dans la même école que Fanboy et Chum Chum, mais n'arrive pas à se concentrer sur ses études à cause d'eux.

Dans un épisode, on peut voir que Kyle est britannique.

Les autres personnages

Leonard "Lenny" Flynn-Boyle
Leonard "Lenny" Flynn-Boyle est le responsable de l'épicerie Frosty Mart, c'est un adolescent souvent grognon, qui déteste son boulot. La présence de Fanboy et Chum Chum le fait déprimer.

Yoan "Yo" Etinoff
C'est une fille qui cherche à mettre Chum Chum dans sa collection de jouets. Elle fait sa première apparition dans Chum Chum contre Mechateck.

Boogregard "Boog" Shlizett
Boogregard Shlizett (Boog) est un propriétaire du Frosty Mart, il adore frapper les gens et jouer à Chimp Chomp (une parodie de Donkey Kong. Boog n'a pas eu une bonne vie : il frappe tout le monde car il a vecu sa jeunesse dans un bulle anti-allergies (voir La bulle antiallergie).

Arctica Man
Héros d'une bande-dessinée qui concerne la glace, il est l'idole de presque tous les habitants de la ville. C'est un personnage physique, qui apparait souvent (à l'instar du Capitaine USA dans Le Laboratoire de Dexter).

Monsieur Muffin
Professeur de Fanboy et Chum Chum, sévère et qui louche. Il attend avec impatience la retraite avec sa phrase de « Plus que douze ans avant la retraite, douze ans ! ». Il adore les maquettes suisses.

Nettoyeur Popotin
Homme de ménage de l'école, il se promène avec une machine appelé "Branda". Il a un côté monstrueux et déteste les bonbons collants.

Fankylechum
Élève qui a trois prénoms dans son prénom (Fanboy, Kyle, Chum Chum). C'est un petit garçon qui n'apparait pas souvent dans la série. Il a quitté l'école pour de bon dans Les mots d'excuse, mais revient plus tard.

Oswald "Oz" Harmounian
Oswald Harmounian, plus souvent appelé "Oz", est un ami de Fanboy et Chum Chum, il tient un magasin de jouets et de comics.

Mère d'Oz
La mère d'Oz l'oblige à toutes sortes de corvées. Elle possède une chèvre.

Fanboy et Chum Chum

en:Fanboy and Chum Chum#Characters